Bonnemain peut faire référence à :

Toponyme 
 Bonnemain commune d'Ille-et-Vilaine

Patronyme 
 Jean Simon Bonnemain, inventeur du thermostat à bilame au .
 François Bonnemain (1942-2022), journaliste multimédias et président de TV5 Monde
 Jean-Louis Bonnemain (1936-), physiologiste végétal français

Homonymie de patronyme